Балті́йська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь Балтійського моря.

 Балтійська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Балтійська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Балтійська вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала в місцевості Куренівка.
 Балтійська вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала в промзоні Оболонь.

Вулиці